joruba nyelv
 joruba nép
 joruba vallás